|-
| 79201 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79202 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79203 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79204 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79205 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79206 - || || 11 de novembre, 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 79207 - || || 8 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79208 - || || 11 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79209 - || || 11 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79210 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79211 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79212 - || 1994 ET || 6 de març, 1994 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani
|-
| 79213 - || 1994 EX || 8 de març, 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 79214 - || || 11 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79215 - || 1994 HU || 16 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79216 - || || 3 de maig, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79217 - || || 3 de maig, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79218 - || || 8 de maig, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79219 - || 1994 LN || 5 de juny, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79220 - || || 12 d'agost, 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 79221 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79222 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79223 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79224 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79225 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79226 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79227 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79228 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79229 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79230 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79231 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79232 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79233 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79234 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79235 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79236 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79237 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79238 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79239 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79240 - || 1994 QD || 26 d'agost, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 79241 - || 1994 QE || 26 d'agost, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 79242 - || 1994 RE || 3 de setembre, 1994 || Stroncone || Stroncone
|-
| 79243 - || || 9 de setembre, 1994 || Kleť || Kleť
|-
| 79244 - || || 1 de setembre, 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 79245 - || || 5 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 79246 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79247 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79248 - || 1994 TJ || 6 d'octubre, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 79249 - || 1994 TL || 2 d'octubre, 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 79250 - || || 2 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79251 - || || 8 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79252 - || || 10 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79253 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79254 - || 1994 YJ || 23 de desembre, 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 79255 - || || 31 de desembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79256 - || || 29 de gener, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79257 - || || 1 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79258 - || || 22 de febrer, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 79259 - || || 25 de febrer, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79260 - || || 2 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79261 - || || 27 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79262 - || || 31 de març, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79263 - || || 29 d'abril, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79264 - || || 29 de juny, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79265 - || || 22 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79266 - || || 22 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79267 - || || 22 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79268 - || || 23 de juliol, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79269 - || || 19 d'agost, 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79270 - || || 27 d'agost, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79271 Bellagio || || 28 de setembre, 1995 || Sormano || V. Giuliani, G. Ventre
|-
| 79272 - || || 17 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79273 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79274 - || || 18 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79275 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79276 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79277 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79278 - || || 20 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79279 - || || 20 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79280 - || || 21 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79281 - || || 21 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79282 - || || 21 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79283 - || || 25 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79284 - || || 25 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79285 - || || 28 de setembre, 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79286 - || || 28 de setembre, 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 79287 - || || 23 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79288 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79289 - || || 15 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79290 - || || 15 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79291 - || || 27 d'octubre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 79292 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79293 - || || 20 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79294 - || || 24 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79295 - || || 24 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79296 - || || 14 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79297 - || || 14 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79298 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 79299 - || || 16 de novembre, 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 79300 - || || 16 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
9